Дике поле — історична область малозаселених причорноморських і приазовських степів між Дністром на заході і Доном і Хопром на сході.
 «Дике поле» — школа снайперів, громадська організація;
 «Дике поле» — українська пісня 2022 року;

 «Дике поле» — радянський художній фільм 1991 року;
 «Дике поле» — російський художній фільм 2008 року;
 «Дике поле» — український художній фільм 2018 року